Hrastovec je lahko: 

 ime več naselij v Sloveniji:
 Hrastovec, občina Velenje
 Hrastovec, občina Zavrč
 Hrastovec pod Bočem, občina Poljčane
 Hrastovec v Slovenskih goricah, občina Lenart
 Hrastovec Toplički (Hrvaška)

 grad Hrastovec v občini Lenart